Messina
Messina (província)
Estreito de Messina

Pessoas
Antonello da Messina
Felton Messina
Matteo Messina Denaro

Outros
1949 Messina
Associazione Calcio Rinascita Messina
A Noiva de Messina

Desambiguação